Приз имени О́скара Ро́бертсона () — ежегодная награда, которая вручается за выдающиеся достижения в студенческом мужском баскетболе Ассоциацией баскетбольных журналистов (). Премия является одной из старейших среди подобных наград и вручается с 1959 года.

Лучший игрок года среди студентов по версии USBWA выбирается с 1959 года, что делает данный трофей старейшей действующей наградой, вручаемой игроку года в колледжах. USBWA ежегодно выбирает игрока года, а также мужскую и женскую всеамериканскую команду. Награда, вручаемая баскетболисту года среди мужчин, носит название Приз имени Оскара Робертсона. USBWA также выбирает тренера года мужской, названой в честь Генри Айбы, и женской команд, и вручает ещё пять индивидуальных наград. Церемония награждения проходит ежегодно в городе, принимающим «Финал четырёх NCAA». Приз Оскара Робертсона до 1998 года назывался «Игрок года», но был переименован в честь Оскара Робертсона за его выдающуюся карьеру и продвижение баскетбола. За три года обучения в университете Цинциннати Оскар в среднем за игру забивал 33,8 очка.

Шесть игроков, Оскар Робертсон, Джерри Лукас, Лью Алсиндор, Пит Маравич, Билл Уолтон и Ральф Сэмпсон, получали данную награду по несколько раз, причём Уолтон и Сэмпсон получали её аж по три раза. Кевин Дюрант из университета Техаса, который получил эту награду в 2007 году, стал первым первокурсником, получавшим этот трофей, но уже в 2012 году его достижение повторил Энтони Дэвис из Кентуккийского университета, а в 2019 году к ним присоединился Зайон Уильямсон из университета Дьюка. В 2006 году обладателями данной премии стали сразу два игрока: Адам Моррисон и Джей Джей Редик. Чаще других победителями этой номинации становились игроки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (9 раз) и университета Дьюка (8 раз). Действующим обладателем этого приза является Зайон Уильямсон из университета Дьюка.

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетбольные награды NCAA‎